Nico Vanderdonck (6 december 1969) is een Belgische voormalig voetballer. 

Hij was vanaf het seizoen 2012-2013 trainer van KMSK Deinze, maar werd in november 2012 ontslagen.

Carrière 

Belgisch voetballer